Live in the U.K. е концертен албум на германската пауър метъл група Helloween. В някои страни е издаден с името Keepers Live, а в САЩ като I Want Out – Live, но без песента Rise and Fall. Записан е в Единбург, Шотландия и Манчестър, Англия през ноември 1988 г. Това е и последен албум с Кай Хансен.

Състав 
 Михаел Киске – вокали
 Кай Хансен – китари
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 1989 година
Албуми на Хелоуин
Концертни албуми